Mu (letter), een Griekse letter
 Micrometer (eenheid), lengte
 Mu (continent), een hypothetisch continent, dat millennia geleden vergaan zou zijn
 Mu (niets), begrip uit het zenboeddhisme
 Mu (Edolo), een plaats in de Italiaanse gemeente Edolo
 .mu, het achtervoegsel van domeinnamen van Mauritius
 MU (spoorwegrijtuig), een slaapwagon
 MU Hybrid Art House, een museum / expositieruimte in Eindhoven
 MU, de IATA-code van China Eastern Airlines
 Mu van Paekche, koning van Paekche (600-641)